Die Rundfunkgeschichte beschreibt die Entwicklung der beiden elektronischen Medien:

 Hörfunk, s. Geschichte des Hörfunks
 Fernsehen, s. Geschichte des Fernsehens

Anmerkung: Bis das Fernsehen eingeführt wurde, war „Rundfunk“ ein Synonym für Hörfunk.

Siehe auch:
 Rundfunkjahr 1919 ff.